«Именины» — российский кинофильм 2004 года.

Сюжет 
В деревню приезжает молодой художник Виктор, чтобы оформить к Новому году декорации местного клуба. Хозяин клуба Мишка приводит гостя в дом, где он будет жить. Между Виктором и дочкой хозяина дома Татьяной возникает симпатия, о чём догадывается безумно влюблённый в девушку Мишка.

Пытаясь отвадить художника, он объявляет, что их новый постоялец — псих, ему же сообщает, что его соседи — обладатели «жёлтых справок» и что глава семьи постоянно требует, чтобы каждую неделю устраивался праздник в честь его именин. У отца Татьяны действительно приближаются именины, но никто не собирается их отмечать. А ему так хочется праздника!

В ролях 
 Кира Крейлис-Петрова — бабка
 Юрий Кузнецов — Тимофей
 Мария Кузнецова — Катерина
 Игорь Петренко — Виктор
 Екатерина Гороховская — Таня
 Фёдор Лавров — Мишка
 Валерий Филонов — охотник Василий
 Константин Анисимов — фельдшер
 Александр Бодин — гармонист Саня
 Руслан Смирнов — милиционер
 Сергей Лосев — депутат
 Николай Соколов — мальчишка

Ссылки 
 «Именины» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Кинокомедии России
Кинокомедии 2004 года
Фильмы России 2004 года